Констансио Гарај има више значења:

 Констансио Гарај, Ел Полео (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Констансио Гарај, Ел Полео (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику